Лос Ојатес има више значења:

 Лос Ојатес (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ојатес, Ла Лома (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ојатес (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику